Ten artykuł przedstawia listę mieszkańców South Park oraz okolic, przedstawionych w animowanym serialu dla dorosłych Miasteczko South Park. Lista nie obejmuje członków rodzin głównych bohaterów, dzieci w wieku szkolnym, pracowników szkoły oraz postaci epizodycznych, którzy zostali umieszczeni w osobnych artykułach.

Mieszkańcy

Burmistrz McDaniels 
Burmistrz McDaniels – jedna z postaci serialu animowanego dla dorosłych South Park. Jako burmistrz kieruje miasteczkiem, jednak robi to bardzo nieudolnie. Bardziej dba o popularność w mediach i własną urodę niż o losy miasta. Zawsze, gdy coś się dzieje, każe dzwonić po dziennikarzy. Często towarzyszy jej dwóch asystentów: Johnson i Ted.

Uczęszczała do Princeton University, uważa South Park za dziurę, a jego mieszkańców za idiotów. Jest złym burmistrzem i od zupełnej kompromitacji ratuje ją zazwyczaj jej pierwszy asystent. Jej nie najlepsze obywatelskie pomysły dla miasta są realizowane często bez względu na przyszłe konsekwencje, które są zwykle katastrofalne.
Mówi się, że w młodości należała do japońskiej mafii. Ma bliskie kontakty z Oficerem Barbrady (w jednym z epizodów, wykonuje jej cunnilingus pod biurkiem), chociaż go zbytnio nie lubi. McDaniels bezskutecznie usiłuje popełnić samobójstwo w „Die Hippie, Die”, po spojrzeniu na szkodliwy wpływ hipisowskiego festiwalu na miasto, dla którego podpisała zezwolenie.

Po raz pierwszy pojawia się już w drugim epizodzie pierwszej serii Weight Gain 4000.

Johnson i Ted 
Johnson – postać z serialu animowanego dla dorosłych South Park. Pierwszy asystent Pani Burmistrz.

Ted – fikcyjna postać animowanego serialu South Park. Drugi asystent Burmistrz McDaniels.

Zarówno Johnson, jak i Ted różnią się od siebie niewieloma szczegółami. Budową i wyglądem są identyczni, z tym że Ted ma wąsy i inaczej zaczesane włosy. Ich rola w serialu opiera się głównie na wyciąganiu z opresji Pani Burmistrz McDaniels. Często ratują ją od zupełnej kompromitacji z powodu jej nie najlepszych pomysłów. Zdarza się, że to asystenci podejmują decyzje i przedstawiają rozsądne pomysły, jak np. w „Starvin' Marvin” znalezienie przyciągającego uwagę sposobu podziału darów żywności pomiędzy biednych mieszkańców. Ich zasługi zazwyczaj przypisuje sobie Pani Burmistrz.

Ted ginie w wypadku samochodowym w 7. odcinku 11. sezonu „Night of the Living Homeless”, gdy próbuje pomóc dzieciakom uciec przed bezdomnymi.

Oficer Barbrady 
Oficer Barbrady – jedna z postaci serialu animowanego South Park. Jest policjantem o bardzo niskim ilorazie inteligencji. W zasadzie nie potrafi nawet czytać.

Jest jedynym policjantem w miasteczku, ale za to niezmiernie niekompetentnym i tylko dwuznaczne kontakty z Panią burmistrz pozwalają mu zachować stanowisko. W „Chickenlover” i „Spookyfish” Barbrady twierdzi, że ma żonę, która jednak nigdy nie pojawiła się w show.

Jest niezdolny do rozwiązania jakiegokolwiek z przestępstw. Jego analfabetyzm spowodował powrót do klasy w Szkole Podstawowej, w której miał posiąść naukę czytania od podstaw. Mimo niekompetencji potrafi, jak się wydaje, utrzymać pokój w South Park (jak pokazano w „Chickenlover”, gdy wkrótce po tym, jak zostaje wysłany do szkoły, miasto opanowuje chaos). Czasami, nawet niechcący, pomaga innym wplątać się w kłopoty (np. gdy Pan Garrison spróbował zabić Kathie Lee Gifford, bądź podaje 9-letniemu Jimmy’emu informacje, gdzie można znaleźć prostytutki).

Zazwyczaj powtarza: „Ok ludzie, rozejść się, nie ma tu nic do oglądania!” (ang. „Okay people, move along, nothing to see here!”).

Ksiądz Maxi 
Ksiądz Maxi – fikcyjna postać serialu animowanego South Park.

Ksiądz Maxi jest proboszczem rzymskokatolickiej parafii w South Park. Jest postacią bardzo elastyczną. Potrafi być zarówno liberalny i tolerancyjny, jak i konserwatywny w swoich poglądach. Stara się przyciągnąć więcej wiernych do kościoła, m.in. strasząc ich piekłem.

Nie potrafi żyć w celibacie (podobnie jak większość dorosłych w South Park, odbywał stosunek z panią Cartman w pewnym momencie w swoim życiu). Kiedy pewnego razu chłopcy zobaczyli go w konfesjonale podczas niedwuznacznej sytuacji z panią Donovan postanowili założyć swój własny kościół. Ksiądz działa na rzecz reformy celibatu, aby zapobiec przypadkom pedofilii wśród księży.

W odcinku „Korn's Groovy Pirate Ghost Mystery” Maxi, w swojej nienawiści do Halloween, zabija wielu obywateli w celu przekonania ludzi, że Halloween jest złe. W „Do The Handicapped Go To Hell”, twierdzi, że Timmy pójdzie do piekła, gdyż jego upośledzenie uniemożliwia mu wyznanie swoich grzechów. Mimo swoich poglądów udziela ślub homoseksualnej parze – Wielkiemu Gejowi Alowi z Panem Niewolnikiem.

Jego odwrócone nazwisko jest nawiązaniem do muzyka reggae Maxi Priest.

Dr Doctor 
Dr Doctor (zwany też Dr Kels lub Dr Guache) – lekarz z pobliskiego szpitala, znajdującego się nad przełęczą.

Jimbo Kern 
Jimbo Kern – postać z serialu South Park.

Jimbo jest wujkiem Stana Marsha i przyrodnim bratem jego ojca Randy’ego. To zapalony myśliwy, ale ponieważ prawo zabrania mu zabijania zwierząt, za każdym razem, kiedy chce zastrzelić jakąś niewinną istotę, krzyczy: „biegnie prosto na nas”, po czym zabija zwierzynę w obronie własnej. Prowadzi sklep z bronią oraz swój własny program w lokalnej telewizji „Polowanie i zabijanie z Jimbem i Nedem” (Huntin' and Kilin').

W Wietnamie służył jako pilot helikoptera i tam też poznał swojego najlepszego przyjaciela Neda Gerblansky’ego. Razem lubią wspominać i opowiadać dzieciom historie z wojny.

Jego przodkowie byli założycielami South Park. Z uwagi na ten fakt Jimbo nie zgadza się na zmianę rasistowskiej flagi miasteczka. Gdy w miasteczku zakazuje się używania fajerwerków, wyrusza z Nedem po nie do Meksyku i ratuje sytuację przed spalającym się w mieście ogromnym wężem. W jednym odcinku okazało się, że nie ma oporów przed kanibalizmem

Ned Gerblansky 
Ned Gerblansky – jest to postać z amerykańskiego serialu animowanego South Park. Pojawia się zazwyczaj w duecie ze swoim przyjacielem Jimbo Kernem.

Po raz pierwszy pojawił się w odcinku Volcano.

Ned jest ofiarą Wietnamu. Stracił tam rękę w wybuchu granatu ręcznego. Nie może także mówić bez używania elektronicznego sprzętu z powodu raka, którego nabawił się od palenia papierosów, co skutkowało wycięciem tchawicy.

Podobnie jak Jimbo Kern uwielbia polowania. Razem z nim prowadzi program w lokalnej telewizji „Polowanie i zabijanie z Jimbo i Nedem”. Próbują obejść przepisy łowieckie, które traktują jako anty-prawo łowieckie. Widząc jakiekolwiek zwierzę krzyczą „leci na nas” („it's coming right for us!”), po czym strzelają w nie, co uzasadniają samoobroną.

Alphonse Mephesto i Kevin 
Alphonse Mephesto to jedna z postaci serialu animowanego South Park. Jest naukowcem z dziedziny genetyki. Żyje w ogromnej posiadłości na wzgórzu, gdzie prowadzi tajemnicze eksperymenty na swojej Farmie Genetycznej. Jest ojcem 9-letniego Tarrence'a.

Przez mieszkańców uważany jest za szalonego naukowca, który specjalizuje się w inżynierii genetycznej. W eksperymentach zawsze towarzyszy mu jego klon Kevin.

Alphonse Mephesto ogarnięty jest manią ratowania świata. Jego zmodyfikowane genetycznie zwierzęta mają zapobiec głodowi, wojnom czy światowemu zanieczyszczeniu środowiska, ale przeważnie posiadają cztery odbyty. To właśnie on dowodzi za pomocą testów DNA, kto jest ojcem Cartmana, oraz przez swoją lekkomyślność tworzy gigantyczny klon Stana Marsha na potrzeby projektu naukowego swego syna. Mephesto należy do Narodowego Związku Podobnych do Marlona Brando, a co miesiąc jego brat usiłuje go zamordować.

Postać Mephesta jest pastiszem postaci doktora Moreau z głośnej książki Herberta George’a Wellsa Wyspa doktora Moreau.

Richard i Pani Tweek 
Richard i Pani Tweek – rodzice Tweeka

Ryan i Sarah Valmer 
Ryan i Sarah Valmer – rodzice Jimmy’ego

Steve i Pani Black 
Steve i Pani Black – rodzice Tokena, jedni z najbogatszych mieszkańców South Park – to oni sfinansowali budowę miasteczka.

Thomas i Pani Tucker 
Thomas i Pani Tucker – rodzice Craiga

Roger i Betsy Donovan 
Roger i Betsy Donovan – rodzice Clyde'a. Matka ginie w 1 odcinku 16 sezonu.

Pan Niewolnik 
Pan Niewolnik (ang. Mr. Slave) – jest to postać z animowanego serialu South Park. Mr. Slave jest gejem, byłym partnerem Herberta Garrisona.

Po raz pierwszy pojawił się w czternastym odcinku szóstego sezonu, zatytułowanym The Death Camp of Tolerance. Razem z Panem Garrisonem prowokują dzieci swoim perwersyjnym zachowaniem, by te doniosły dyrekcji szkoły, w wyniku czego Pan Garrison zostałby zwolniony. W ten sposób mógłby podać szkołę do sądu i uzyskać milionowe odszkodowanie. Działania przynoszą odwrotny efekt. Rodzice zaniepokojeni nietolerancyjnym zachowaniem dzieci wysyłają je do obozu koncentracyjnego, gdzie nietolerancja jest nietolerowana, aby tam nauczyły się akceptacji dla inności.

Kiedy Pan Garrison poddaje się operacji zmiany płci, Pan Niewolnik opuszcza ją (go). Od tej pory spotyka się z Alem, z którym wkrótce zaręcza się i bierze ślub.

Wielki Gej Al 
Wielki Gej Al – jest to postać z popularnego serialu South Park.

Al jest stereotypowym gejem, który na obrzeżach South Park prowadzi farmę dla homoseksualnych zwierząt odrzuconych przez homofobów. Adoptuje na pewien czas Sparky’ego, gejowskiego psa Stana.

Al podrywa Pana Niewolnika, chłopaka Pana Garrisona, a kiedy ten zmienia płeć, zaręcza się z nim i razem biorą ślub.

Pojawia się w pełnometrażowym South Parku jako piosenkarz zabawiający amerykańską armię.

Tuong Lu Kim 
Tuong Lu Kim – właściciel chińskiej restauracji „City Wok” i prywatnej linii lotniczej „City Aerlines”. Jest żonaty z Wing Lu Kim – parodia znanej w Chinach piosenkarki Wing Han Tsang.

Sierżant Harrison Yates 
Sierżant Harrison Yates – jedna z postaci serialu animowanego dla dorosłych South Park. Przez swoich kolegów nazywany Lou. Jest funkcjonariuszem policji irlandzkiego pochodzenia, głównym sierżantem policji w mieście, pracuje również jako detektyw. Ma żonę Maggie oraz syna. Często towarzyszy mu jego pomocnik Murphy Mitch.

Pierwszy raz pojawił się w 9. odcinku 7. sezonu „Christian Hard Rock” i był przedstawiony jako pracownik FBI, który ściga przestępców za nielegalne pobieranie muzyki z internetu. Natomiast od odcinka „Casta Bonita” pracuje w Departamencie Policji w Park County Colorado.

Często jest przedstawiany jako niekompetentny. W „The Jeffersons”, gdy dowiaduje się, że zamożnym człowiekiem jest Afroamerykanin pan Jefferson (odzwierciedlenie roli Michaela Jacksona), próbuje wrobić go w przestępstwo, którego nie popełnił. Jednak gdy okazuje się, że pan Jefferson nie jest czarny (przeszedł operację wybielenia skóry) wstrzymuje akcję.

Dochodzi do wyjaśnienia wielu spraw przez bardzo niekonwencjonalne metody, jak w odcinku „Cartman's Incredible Gift” poprzez wizje Cartmana, którego uważa za medium. Morderca swoim ofiarom odcina lewe ręce, a Yates odrzuca sprawdzone metody ścigania, jak odciski palców czy analizę krwi. W rezultacie aresztuje, a nawet zabija wielu niewinnych ludzi w oparciu o domniemane wizje. W porównaniu z Oficerem Barbradym Yates jest właściwą osobą do pilnowania przestrzegania prawa w mieście i ścigania przestępców, ale czasami okazuje się mało inteligentny, np. gdy spędza dużo czasu aby dowiedzieć się, jak wygląda lewa dłoń patrząc na nią z przeciwnej strony.

W „Free Willzyx” on i jego ludzie zostali śledczymi w sprawie kradzieży olbrzymiej orki. W „Miss Teacher Bangs a Boy” nie podejmuje początkowo żadnych działań, kiedy zgłoszono, że 3-letni Ike Broflovski w przedszkolu miał kontakty seksualne z nauczycielką, bo uznał iż kobieta nie może molestować dzieci.

W 2. odcinku 11. sezonu „Cartman Sucks” Eric prosi go, aby pomógł mu odebrać zdjęcie, o którego kradzież niesłusznie oskarża Kyle’a.

Murphy Mitch 
Murphy Mitch – fikcyjna postać z serialu animowanego South Park. Pomocnik sierżanta Yatesa. Często nazywany Harrisem.

Pomaga Harrisonowi w łapaniu przestępców oraz w rozwiązywaniu spraw. Jest jego podwładnym oraz jego prawą ręką. Po raz pierwszy pojawił się w 7. odcinku 8. sezonu „The Jeffersons”, w którym próbuje wrobić w przestępstwo czarnego mężczyznę, lecz ten okazuje się być białym.

Przypisy 

Miasteczko South Park
Miasteczko South Park